

Localităṭi 
 Lunca de Jos, Alba
 Lunca de Jos, Harghita